

Geografia
 Quiroga – comune della Galizia, in Spagna
 Quiroga – comarca della Galizia, in Spagna 
 Quiroga – municipalità del Michoacán, in Messico 
 Dipartimento di General Juan Facundo Quiroga – dipartimento dell'Argentina
 Quiroga – isola del Dipartimento di Deseado, della provincia di Santa Cruz, Patagonia Argentina
 Lago Quiroga – lago dell'Argentina

Persone
 Alberto Quiroga – schermidore cubano 
 Antonio Quiroga – militare spagnolo 
 Facundo Hernán Quiroga – calciatore argentino
 Fernando Quiroga y Palacios – cardinale spagnolo
 Gaspar de Quiroga y Vela – cardinale spagnolo
 Gonzalo Quiroga – pallavolista argentino
 Horacio Quiroga – scrittore uruguayano
 Jorge Quiroga Ramírez – politico boliviano
 José Manuel Quiroga Sarmiento – vescovo argentino
 Juan Facundo Quiroga – militare e politico argentino
 Marcelo Quiroga Santa Cruz – politico boliviano
 Matías Quiroga – calciatore argentino
 Ramón Quiroga – calciatore argentino
 Raúl Quiroga – allenatore di pallavolo argentino
 Rodrigo Quiroga – pallavolista argentino
 Rodrigo de Quiroga – conquistatore argentino
 Santiago Casares Quiroga – politico spagnolo
 Vasco de Quiroga – primo vescovo di Michoacán, che si era battuto per i diritti degli indigeni